Vaxsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vaxsjön, Skåne, sjö i Höörs kommun,  (17,4 ha)
Vaxsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (1,41 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn